Бхавнагар:

 Бхавнагар — город в штате Гуджарат, Индия.
  Бхавнагар — округ в штате Гуджарат, Индия.